Мистици́зм (от  — таинственный) — философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме. Под мистическим опытом понимают опыт прямого личностного общения, слияния или постижения некоей абсолютной реальности и абсолютной истины, а в рамках религий часто отождествляемой с Богом или Абсолютом. В утверждении возможности непосредственного единения с Богом или Абсолютом состоит суть мистицизма. Различные мистические доктрины встречаются во всех мировых религиях и верованиях и имеют общие черты: тяготеют к интуитивизму и символизму; предполагают практику определённых психофизических упражнений или медитаций, необходимых для достижения определённого состояния разума и психики. К мистицизму относят тантризм (индуистский и буддийский, или ваджраяну), дзэн, каббалу, розенкрейцерство, хасидизм, гностицизм, исихазм, суфизм и некоторые другие учения.

Христианство 

Мистицизм свойственен как западному, так и восточному христианству, однако есть разные точки зрения на значение мистицизма в разных конфессиях. Так, Иоанн Мейендорф и Евгений Торчинов считали, что мистицизм более развит в православии (исихазм). Павел Флоренский писал о «воображательной» мистике католиков, противопоставляемой «умной» мистике православных. По поводу последней Каллист (Уэр) пишет:
Всякое истинно православное богословие мистично: как мистицизм в отрыве от богословия становится субъективизмом и ересью, так и богословие в отрыве от мистицизма вырождается в сухую схоластику, «академичную» в дурном смысле слова.
Также мистицизм уникальным образом развит в ещё одной из ветвей христианства, а именно протестантизме.

Античность 
Ещё в античной Греции практиковались так называемые мистерии — тайные религиозные обряды, участники которых переживали особый вид религиозного опыта. Мистерии, как правило, включали в себя пиры, ритуальные пляски и церемонии, в частности, обряды посвящения, символизировавшие смерть и воскресение.

Древняя Индия 
В религиях древней Индии весьма силён мистический аспект. Например, высшим идеалом религиозной практики среди последователей философской школы адвайта-веданта является «мокша» — освобождение из сансары (бесконечной цепи перерождений; круговорота рождений и смертей в мирах) и слияние с Абсолютом (Брахманом). Традиционная йога также представляет собой систему духовной и телесной практики, позволяющую достичь мистического прозрения и тесно связанную с индуистской доктриной адвайты — растворении всего индивидуального в абсолютном единстве Брахмана.

Буддизм 
Разные школы буддизма предлагают разные методы достижения мистических состояний. Искусные методы, используемые для этого, называются «упайя».

Высшие тантрические учения (Ваджраяна) в русле Махаяны, к которым относят учения тибетского буддизма (дзогчен, махамудра, мадхьямака и другие) и японского сингон, предлагают познание духовной мудрости через специальные практики распознания своей истинной природы. Тхеравада использует медитацию випассана для приобретения мудрости.

В Дзен (Чань) постижение мудрости происходит путём особой передачи знаний от мастера к ученику, например, с помощью коанов — парадоксальных коротких рассказов-загадок, понять и решить которые можно только интуитивно. Такое постижение порождает мистические прозрения, являющиеся важными этапами на пути к просветлению.

Китай 

Для Китая характерны нетеистические религии, поэтому место Бога в мистических религиозных практиках занимают трансцендентные начала — Пустота (шуньята) в буддизме и Дао в даосизме. Большинство буддистских школ провозглашают важность медитации и мистического созерцания как средств достижения нирваны — слияния с вселенской пустотой.

Исламский мистицизм 

Суфийские мистики и аскеты не были удовлетворены традиционным религиозным опытом ислама и стремились к личному союзу с Богом и обретению непосредственного интуитивного познания Аллаха. Целью также провозглашалось освобождение души от оков низшего «я» и переживание истинной реальности (хакика).

Иудейский мистицизм 

Наиболее характерным и глубоким течением в иудейском мистицизме являются каббала и хасидизм. Каббала в основном предлагает методы непосредственного постижения Бога через священные имена и божественные числа, а также через восторженную молитву.

Нью-эйдж 

Многочисленные течения нью-эйджа нередко берут за основу мистические методы мировых религий, часто сильно видоизменяя или примешивая другие влияния. Целями нью-эйджевского мистицизма часто является:
 достижение глубоких медитативных состояний,
 психонавтика — погружение в необычные, пограничные и изменённые состояния сознания,
 передача сознания (телепатия, телекинез, магия, гипноз, суггестия),
 оперирование в трансперсональной реальности (например, внетелесные переживания),
 духовный рост.

Некоторые школы нью-эйджа отличаются высокой концентрированностью и технологичностью в отдельно взятых методах, формируя быстрые результаты, в то время как религиозные традиции чаще делают упор на весь образ жизни. Тем не менее основной целью движения нью-эйдж  декларируется достижение нового уровня сознания и личностный рост.

См. также 

 Христианский мистицизм
 Розенкрейцерство
 Каббала
 Мистика
 Мистификатор
 Мистификация
 Георгий Иванович Гурджиев
 Карлос Кастанеда
 Мэнли Холл
 Макс Гендель
 Теософия
 Теология
 Медитация
 Трансперсональная психология

Примечания

Литература 
 
 Артемьева Т. В. Британские мистики в России XVIII века // Философский век. Альманах. Вып.17. История идейкак методология гуманитарных исследований. Часть I./ Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. -СПб.: Санкт-Петербургский Центр Истории Идей,2001. — С. 313—341. ISBN 5-7187-0372-8
 
 
 Шахматова Е. Оправдание мистицизма: Россия и Европа в зеркале Востока // Россия и Запад: Диалог или столкновение культур: М., 2000, с. 47-75
 Мистицизм: теория и история. М.: ИФРАН, 2008. — 203 с. ISBN 978-5-9540-0127-3.
 Энциклопедия мистицизма. — СПб.: Издательство «Литера». 1996. — 480 с. ISBN 5-86617-050-7
 Энциклопедия мистических терминов / Авт. сост. С. Васильев и др. — М.: ООО "Издательство «Астрель»: МИФ: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 576 с.

Ссылки 

 
 Рассел Б. «Мистицизм» // Скепсис
 Кучурин В. В. Мистицизм и западноевропейский эзотеризм в религиозной жизни русского дворянства
 Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий «Мистицизм»

Мировоззрение
Оккультизм
Магия